Baykurt ist der Familienname folgender Personen:

 Fakir Baykurt (1929–1999), Pädagoge und Schriftsteller
 Tonguç Baykurt (* 1962), deutscher Filmemacher und Zeichner